Рід налічує 7 видів риб родини цихлові.

Види
Buccochromis atritaeniatus (Regan 1922)
Buccochromis heterotaenia (Trewavas 1935)
Buccochromis lepturus (Regan 1922)
Buccochromis nototaenia (Boulenger 1902)
Buccochromis oculatus (Trewavas 1935)
Buccochromis rhoadesii (Boulenger 1908)
Buccochromis spectabilis (Trewavas 1935)

Джерела

Pseudocrenilabrinae